Konrad von Urslingen ist der Name folgender Personen:

 Konrad von Urslingen (Vater) († 1202), Herzog von Spoleto
 Konrad von Urslingen (Sohn) († vor 1251), Herzog von Spoleto